Applewhite ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Jarratt Applewhite (1919–2005), US-amerikanischer Schriftsteller
 Marshall Herff Applewhite (1931–1997), Mitbegründer von Heaven’s Gate, siehe Heaven’s Gate (Neue Religiöse Bewegung)
 Willie Applewhite (* 1984), US-amerikanischer Jazzmusiker